Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mauricio Hadad che ha battuto in finale Kenneth Carlsen 6-7, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Lars Koslowski (semifinali)
 Tomas Nydahl (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (finale)
 Massimo Ardinghi (secondo turno)

 Assente
 Nicklas Kroon (primo turno)
 Gilbert Schaller (secondo turno)
 Sander Groen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1992